Алексей Полунин: